Ню́лунд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нюлунд, Кристер (род. 1965) — шведский кёрлингист.
 Нюлунд, Феликс (1878—1940) — финский скульптор.